Хамо́вническая улица — бывшее название улиц на территории района Хамовники в Москве.

 Переименованные
 1-я Хамовническая улица (до 1956) — 1-я Фрунзенская улица
 2-я Хамовническая улица (до 1956) — 2-я Фрунзенская улица
 3-я Хамовническая улица (до 1956) — 3-я Фрунзенская улица

См. также 
 Фрунзенская улица